СМТ — аббревиатура. Может означать:

 Саркома мягких тканей
 Синусоидальный модулированный ток
 Судовое маловязкое топливо
 Сухая масса тела